Gamia steht für:

 Gamia (Benin), Stadt und Arrondissement im Departement Borgou im westafrikanischen Staat Benin
 Gamia (Gattung), Insektengattung